Coppa Italia 2004-2005 – edizione della Coppa Italia di calcio femminile
 Coppa Italia 2004-2005 – edizione della Coppa Italia di calcio maschile
 Coppa Italia 2004-2005 – edizione della Coppa Italia di calcio a 5
 Coppa Italia 2004-2005 – edizione della Coppa Italia di hockey su ghiaccio
 Coppa Italia 2004-2005 – edizione della Coppa Italia di hockey su pista
 Coppa Italia 2004-2005 – edizione della Coppa Italia di pallamano maschile
 Coppa Italia 2004-2005 – edizione della Coppa Italia di pallanuoto maschile
 Coppa Italia 2004-2005 – edizione della Coppa Italia di pallavolo femminile
 Coppa Italia 2004-2005 – edizione della Coppa Italia di pallavolo maschile
 Coppa Italia 2004-2005 – edizione della Coppa Italia di rugby a 15